Hr.Ms. Rotterdam, Zr.Ms. Rotterdam, Rotterdam, Wapen van Rotterdam of Nieuw Rotterdam kan verwijzen naar een van de volgende schepen bij de Nederlandse marine die vernoemd zijn naar de Zuid-Hollandse stad Rotterdam.

 Rotterdam (1637), een roei-jacht van de Admiraliteit van Friesland.
 Rotterdam (1639), een fregat van de Admiraliteit van de Maze.
 Wapen van Rotterdam (1652 fregat), een fregat van de Admiraliteit van de Maze.
 Wapen van Rotterdam (1652 brander), een brander van de Admiraliteit van de Maze.
 Wapen van Rotterdam (1658), een brander van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1666), een brander van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1666-1667), een brander van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1672), een adviesjacht van de Admiraliteit van de Maze.
 Nieuw Rotterdam (1674), een transportschip van de Admiraliteit van de Maze. 
 Rotterdam (1678), een fregat van de Admiraliteit van de Maze. 
 Rotterdam (1695), een fregat van de Admiraliteit van de Maze. 
 Rotterdam (1703), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1720), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1741), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1760), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1783), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1798), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Rotterdam (1806) (ex-Admiraal De Ruyter, ex-Piet Hein), een linieschip van de Admiraliteit van de Maze.
 Zr.Ms. Rotterdam (1826), een Nederlands fregat.
 Hr.Ms. Rotterdam (1903), een Nederlandse mijnenlegger.
 Hr.Ms. Rotterdam (1939), een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Hr.Ms. Rotterdam (1946), een Nederlands betonnings- en verlichtingsvaartuig.
 Hr.Ms. Rotterdam (1957), een Nederlandse onderzeebootjager van de Frieslandklasse.
 Zr.Ms. Rotterdam (1998), een Nederlands amfibisch transportschip.